Michael Frolík (né le  à Kladno en Tchécoslovaquie (maintenant la République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Le , il est échangé aux Blackhawks de Chicago avec Alexander Salák en retour de Jack Skille, Hugh Jessiman et David Pacan. Le , il est recruté par l'équipe des Jets de Winnipeg.

Le , il signe avec les Flames de Calgary pour cinq ans et un salaire total de 21,5 millions de dollars.

Le , il est échangé aux Sabres de Buffalo en retour d'un choix de  ronde en 2020.

Le , il signe comme agent libre un contrat de 1 an pour 750 000 dollars aux Canadiens de Montréal.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || HC Kladno || Extraliga ||27 ||3 ||1 ||4 ||6 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2005-2006 || HC Kladno || Extraliga ||48 ||2 ||7 ||9 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 2006-2007 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||52 ||31 ||42 ||73 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||45 ||24 ||41 ||65 ||22 ||9 ||2 ||4 ||6 ||12
|- 
| 2008-2009 || Panthers de la Floride || LNH ||79 ||21 ||24 ||45 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Panthers de la Floride || LNH ||82 ||21 ||22 ||43 ||43||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Panthers de la Floride || LNH || 52|| 8||21 ||29 || 16||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Blackhawks de Chicago || LNH || 28|| 3|| 6|| 9|| 14|| 7|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 2011-2012|| Blackhawks de Chicago || LNH || 63|| 5|| 10|| 15|| 22|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2012-2013 || KLH Chomutov || Extraliga || 32|| 14|| 10|| 24|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Blackhawks de Chicago || LNH || 45|| 3|| 7|| 10|| 8|| 23|| 3|| 7|| 10|| 6
|-
| 2013-2014|| Jets de Winnipeg || LNH || 81 || 15 || 27 || 42 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015|| Jets de Winnipeg || LNH || 82 || 19 || 23 || 42 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 64 || 15 || 17 || 32 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 82 || 17 || 27 || 44 || 58 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 70||10||15 || 25 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 65 || 16 || 18 || 34 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH ||38 ||5 ||5 ||10 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 19 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Canadiens de Montréal || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-   
| 2020-2021 || Rocket de Laval || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-

| 858 || 159 || 225 || 384 || 317 || 47 || 7 || 12 || 19 || 12

Au niveau international 

| 2004 || align="left" |Championnat du monde -18 ans || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2005 || align="left" |Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || +5|| align="left"|
|-
| 2005 || align="left" |Championnat du monde junior || 7 || 3 || 1 || 4 || 0 || +2|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2006 || align="left" |Championnat du monde -18 ans || 7 || 2 || 3 || 5 || 10 || 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2006 || align="left" |Championnat du monde junior || 6 || 0 || 1 || 1 || 4 || -1|| align="left"|
|-
| 2007 || align="left" |Championnat du monde junior || 6 || 4 || 2 || 6 || 4 || 0|| align="left"|
|-
| 2008 || align="left" |Championnat du monde junior || 6 || 5 || 0 || 5 || 14 || +2|| align="left"|
|-
| 2011 || align="left" |Championnat du monde || 9 || 3 || 2 || 5 || 0 || +4|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2012 || align="left" |Championnat du monde || 10 || 2 || 1 || 3 || 0 || 0|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2014 || align="left" |Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0|| align="left"|
|-
| 2016 || align=left|Coupe du monde ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||-2 || align=left| place
|-
| 2019 || align=left| Championnat du monde || 10 || 7 || 7|| 14 || 2 || +8|| align=left| place

Notes et références 

Naissance en février 1988
Naissance à Kladno
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du HC Kladno
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du KLH Chomutov
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022